Джали́л Аниба́ба (: ; , Фонтана, Калифорния, США) — американский футболист, защитник.

Биография

Молодёжная карьера 
В 2007—2009 годах Анибаба обучался в Университете Санта-Клары по специальности «Бизнес-администрирование» и играл за университетскую футбольную команду «Санта-Клара Бронкос» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2010 году перешёл в Университет Северной Каролины, где присоединился к университетской футбольной команде «Норт Каролина Тар Хилс».

В 2010 году также выступал в  за клуб «Каролина Динамо».

Клубная карьера 
29 декабря 2010 года Анибаба подписал контракт с MLS. 13 января 2011 года на Супердрафте MLS он был выбран под общим девятым номером клубом «Чикаго Файр». Его профессиональный дебют состоялся 19 марта 2011 года в матче первого тура сезона против «Далласа». Свой первый гол в профессиональной карьере он забил 30 марта 2011 года в матче отборочного раунда Открытого кубка США против «Колорадо Рэпидз». 22 октября 2011 года в матче последнего тура сезона против «Коламбус Крю» забил свои первые голы в MLS, оформив дубль, за что был назван игроком недели в MLS. С 18 ноября по 2 декабря 2012 года тренировался в клубе испанской Ла Лиги «Атлетико Мадрид».

15 января 2014 года Анибаба вместе с двумя драфт-пиками был обменян в «Сиэтл Саундерс» на Джона Кеннеди Уртадо, Патрика Ианни и драфт-пик. Дебютировал за «Саундерс» 29 марта 2014 года в матче против «Коламбус Крю». По окончании сезона 2014 контракт Анибабы с «Сиэтл Саундерс» истёк.

10 декабря 2014 года на Драфте расширения MLS Анибаба был выбран клубом «Орландо Сити». Однако, два дня спустя флоридский клуб обменял Анибабу в «Спортинг Канзас-Сити» на Орельена Коллена. За «Спортинг КС» он дебютировал 21 марта 2015 года в матче против «Портленд Тимберс». 5 апреля 2015 года в матче против «Филадельфии Юнион» забил свой первый гол за «Спортинг КС». По окончании сезона 2015 «Спортинг Канзас-Сити» не продлил контракт с Анибабой.

11 января 2016 года Анибаба подписал контракт с «Хьюстон Динамо». Дебютировал за техасский клуб 6 марта 2016 года в матче первого тура сезона против «Нью-Инглэнд Революшн». 28 ноября 2016 года Анибаба подписал новый контракт с «Хьюстон Динамо». По окончании сезона 2017 «Динамо» не продлило контракт с Анибабой.

9 февраля 2018 года Анибаба подписал контракт с «Нью-Инглэнд Революшн» после прохождения просмотра на предсезонном сборе. Дебютировал за бостонский клуб 3 марта 2018 года в матче первого тура сезона против «Филадельфии Юнион». 30 марта 2019 года в матче против «Миннесоты Юнайтед» забил свой первый гол за «Нью-Инглэнд Революшн».

19 ноября 2019 года на Драфте расширения MLS Анибаба был выбран клубом «Нэшвилл». 29 февраля 2020 года в матче первого тура сезона против «Атланты Юнайтед», ставшем для «Нэшвилла» дебютом в MLS, вышел на замену в концовке вместо Доминика Баджи. 8 июля 2021 года в матче против «Атланты Юнайтед» забил свой первый гол за «Нэшвилл». По окончании сезона 2021 контракт Анибабы с «Нэшвиллом» истёк.

14 января 2022 года Анибаба на правах свободного агента присоединился к «Коламбус Крю», подписав контракт на сезон 2022 с опцией продления на сезон 2023. За «Крю» дебютировал 5 марта 2022 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс», выйдя на замену в компенсированное время второго тайма.

Международная карьера 
В составе сборной США до 18 лет Анибаба участвовал в футбольном турнире Панамериканских игр 2007.

Личная информация 
Братья Джалила — Суле и Джаммил, в 2000-х годах играли за команду Калифорнийского университета в Дейвисе «Ю Си Дейвис Аггис» по футболу, его брат Джош Риз в 2007—2011 годах играл за «Ю Си Дейвис Аггис» по американскому футболу.

Достижения 
 
  «Сиэтл Саундерс»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2014
 Обладатель Открытого кубка США: 2014

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Нэшвилл»
Игроки ФК «Коламбус Крю»